Lempicka est un nom de famille d'origine polonaise, notamment porté par :

 Tamara de Lempicka (1898-1980), peintre polonaise ;
Lolita Lempicka, pseudonyme de Josiane Maryse Pividal (née en 1954), styliste de mode et créatrice de parfums française (commercialisés sous la marque « Lolita Lempicka ») ;
 Mimi Lempicka, costumière française, active depuis 1988.